Velika nagrada Nemčije 1956 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1956. Odvijala se je 5. avgusta 1956.

Paco Godia se je prvič uvrstil med dobitnike točk, Andre Milhoux je odpeljal prvo dirko v karieri, Louis Rosier pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Juan Manuel Fangio
| Ferrari
| 22
| 3:38:43,7
| 1
| 9
|-
! 2
| 7
|  Stirling Moss
| Maserati
| 22
| + 46,4 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 6
|  Jean Behra
| Maserati
| 22
| + 7:38,3
| 8
| 4
|-
! 4
| 20
|  Paco Godia
| Maserati
| 20
| +2 kroga
| 16
| 3
|-
! 5
| 15
|  Louis Rosier
| Maserati
| 19
| +3 krogi
| 14
| 2
|-
! DSQ
| 21
|  Bruce Halford
| Maserati
| 20
| Diskvalifikacija
| 11
| 
|-
! NC
| 22
|  Ottorino Volonterio
| Maserati
| 16
| +6 krogov
| 19
| 
|-
! Ods
| 11
|  André Milhoux
| Gordini
| 15
| Motor
| 21
| 
|-
! Ods
| 5
|  Alfonso de Portago Peter Collins
| Ferrari
| 14
| Trčenje
| 10
| 
|-
! Ods
| 18
|  Luigi Villoresi
| Maserati
| 13
| Motor
| 20
| 
|-
! Ods
| 12
|  Harry Schell
| Maserati
| 13
| Pregrevanje
| 12
| 
|-
! Ods
| 4
|  Luigi Musso Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 11
| Trčenje
| 5
| 
|-
! Ods
| 2
|  Peter Collins
| Ferrari
| 8
| Puščanje goriva
| 2
| 
|-
! Ods
| 3
|  Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 5
| El. sistem
| 3
| 
|-
! Ods
| 8
|  Umberto Maglioli
| Maserati
| 3
| Krmiljenje
| 7
| 
|-
! Ods
| 19
|  Horace Gould
| Maserati
| 3
| Pritisk olja
| 13
| 
|-
! Ods
| 16
|  Roy Salvadori
| Maserati
| 2
| Vzmetenje
| 9
| 
|-
! Ods
| 10
|  Robert Manzon
| Gordini
| 0
| Vzmetenje
| 15
| 
|-
! Ods
| 14
|  Giorgio Scarlatti
| Ferrari
| 0
| Motor
| 17
| 
|-
! DNS
| 8
|  Cesare Perdisa
| Maserati
| 
| Trčenje
| 6
| 
|-
! DNS
| 11
|  André Pilette
| Gordini
| 
| Trčenje
| 18
| 
|-
! DNS
| 18
|  Luigi Piotti
| Maserati
| 
| Dirkal Villoresi
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1956
1956